Kourgou peut désigner :
 Kourgou, la commune rurale située dans le département de Gayéri au Burkina Faso
 Kourgou, la commune rurale située dans le département de Zorgho au Burkina Faso